Böschenstein oder Boeschenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Böschenstein (1931–2019), Schweizer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hermann Boeschenstein (Kanada), auch Böschenstein (1. Mai 1900 Stein am Rhein – 21. September 1982 Toronto), kanadischer Germanist und Kulturwissenschaftler Schweizer Herkunft
 Hermann Böschenstein (1905–1997), Schweizer Journalist
 Hugo Boeschenstein (1900–1983), Deutscher Grafiker Schweizer Herkunft
 Johann Böschenstein (1472–1540), deutscher Hebraist, Kirchenlieddichter und Mathematiker
 Johann Georg Böschenstein (1804–1885), Schweizer Politiker und Richter
 Niki Böschenstein (* 1985), Schweizer Kunstturner
 Renate Böschenstein-Schäfer (1933–2003), schweizerisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin